Batopilas bezeichnet:

 Batopilas, Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Batopilas (Coahuila), Ort im mexikanischen Bundesstaat Coahuila
 Municipio Batopilas, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Río Batopilas, Fluss in Mexiko